Piskoř může být:

 Piskoř – rod sladkovodních ryb z čeledi sekavcovitých

příjmení
 Jaromír Piskoř (* 1962) – český novinář, podnikatel, PR manažer, za normalizace disident a po sametové revoluci československý politik
 Majka Piskořová Veselá (* 1974) – česká choreografka, tanečnice a umělecká vedoucí taneční školy InDance a souboru Pop Balet
 Vladimír Piskoř (* 1960) – český překladatel z finštiny, ruštiny a angličtiny